Wiehe peut désigner :

Toponymie 
Wiehe, ville allemande située en Thuringe.

Nom de famille 
Denis Wiehe, ecclésiastique mauricien
Ernest Wiehe, musicien mauricien.
Gabrielle Wiehe, illustratrice mauricienne.